OLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Olive Branch (Stati Uniti)
 Österreichischer Leichtathletik-Verband – federazione austriaca di atletica leggera